

Toponyme 
Saint-Samson fait référence à plusieurs communes ou anciennes communes françaises :

 Saint-Samson, dans le Calvados
 Saint-Samson, ancienne commune de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Saint-Samson-de-la-Roque
 Saint-Samson, ancienne commune de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Angers
 Saint-Samson, en Mayenne
 Saint-Samson, ancienne commune du Morbihan, aujourd'hui intégrée à Rohan
 Saint-Samson, ancienne commune de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à La Ferté-Saint-Samson
 Saint-Samson-de-Bonfossé, dans la Manche
 Saint-Samson-de-la-Roque, dans l'Eure
 Saint-Samson-la-Poterie, dans l'Oise
 Saint-Samson-sur-Rance, dans les Côtes-d'Armor

ainsi qu'à :
 Saint-Samson, paroisse de l'Île de Guernesey (en anglais St Sampson).

Édifices religieux 
 Cathédrale Saint-Samson de Saint-Pétersbourg (Russie).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France